«Тима и Тома» — российский анимационный сериал для дошкольников, совместный проект Группы Компаний «Рики» и АО «Центральное телевидение», производства Студии Компьютерной Анимации «Петербург». Рассказывает о жизни бегемотика Тимы и слонёнка Томы.

Сюжет 
Бегемотик Тима и слонёнок Тома – верные друзья. Они живут в посёлке «Пряники» и вместе со своими соседями попадают в весёлые приключения. Этот уютный мир – отражение игры за дверьми детской комнаты, в которой правят дети, оживляя своей фантазией любимые игрушки, так похожие на современных дошколят. Но если в игру дети не часто допускают взрослых, то в мире Тимы и Томы вход для родителей всегда открыт – лёгкая ирония, шутки и приключения героев сериала будут интересны и детям, и взрослым.

Персонажи 
 Тима — бегемотик.
 Тома — слонёнок.
 Поросята — зверята, что любят приключения.
 Кролики — зверята, обожающие морковь.
 Мышка — маленький доктор и просто зверушка. Она вылечит кого угодно, даст полезные советы и поможет всем.
 Мишка — самый большой зверь посёлка «Пряники».
 Лисичка — самая красивая зверушка. 
 Пингвин — неговорящая птица, но зато продаёт мороженое.

Актёры озвучивания 

Остальные роли: Игорь Яковель, Джангир Сулейманов и Марианна Мокшина.

Съёмочная группа

Список эпизодов

Первый сезон

Второй сезон

Ссылки 

 ru.riki.team/brands/tima-i-toma/ — официальный сайт Тима и Тома
 Тима и Тома на сайте Мульт в кино
 Тима и Тома на сайте телеканала Карусель
 Тима и Тома на сайте телеканала Мульт
 Тима и Тома на сайте телеканала О!

Мультсериалы России 2015 года